Франсиско Никодемо има више значења:

 Франсиско Никодемо, Педро Фигероа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Никодемо, Хосе Луис Фигероа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику